Pelc je jedno z častých příjmení. Nesou jej mimo jiné tyto osobnosti:

základní tvar
 Antonín Pelc (1895–1967) – karikaturista a malíř
 František Pelc (* 1962) – krajinný ekolog a politik US-DEU a SZ
 Hynek Pelc – rozcestník
 Jan Pelc (* 1957) – český spisovatel
 Janusz Pelc (* 1969) – polský programátor
 Jaromír Pelc (* 1952) – český básník
 Jaroslav Pelc (1911–1994) – český architekt
 Luděk Pelc (* 1954) – český hokejový útočník
 Miloslav Pelc (* 1944) – český politik
 Oldřich Pelc (1908–1994) – československý voják a výsadkář
 Pavel Pelc (* 1949) – hudebník, zpěvák, skladatel a podnikatel
 Stanislav Pelc (* 1955) – český fotbalista, záložník

přechýlená podoba příjmení
 Jiřina Pelcová (* 1969) – česká reprezentantka v biatlonu

složená podoba příjmení v místním označení
 Pelc-Tyrolka